Йоунас Кристьяунссон ():
 Йоунас Кристьяунссон (1924—2014) — исландский учёный и писатель, бывший директор Института исландских исследований Арни Магнуссона.
 Йоунас Кристьяунссон (1940—2018) — исландский писатель, журналист и редактор.